Наслов Зелена миља може се односити на:

 Зелена миља (роман) - роман Стивена Кинга објављен 1996. године
 Зелена миља (филм) - филм из 1999. снимљен према истоименом роману Стивена Кинга